Filmpreis 2016 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2016
 Österreichischer Filmpreis 2016
 Europäischer Filmpreis 2016